Лайтила

 Топоним
 Лайтила — город в Финляндии.

Фамилия
 Лайтила, Пирьё (род. 1951) — финская модель, теле- и радиоведущая, певица.
 Лайтила, Юха (род. 1953) — финский артист, автор исполнитель, пародист, музыкант, сценарист, композитор.